У фізиці:
 Розсіювання —  зміна напрямку руху частинок або хвиль внаслідок зіткнень
 Розсіювання світла сферичною частинкою
 Релеївське розсіювання — розсіювання світла тілами, з розмірами, меншими за довжину хвилі
 Томсонівське розсіювання
 Комптонівське розсіювання
 Розсіювання енергії.

У математиці:
 Розсіювання випадкової величини

У спорті:
 Розсіювання — попереднє розведення учасників турніру перед жеребкуванням з метою уникнути зустрічі фаворитів на ранніх етапах змагання.